Världsmästerskapet i bandy för damer 2018 var det nionde världsmästerskapet i bandy för damer och spelades i Kina mellan den 9 och 13 januari 2018. Mästerskapet arrangerades på naturis på en sjö vid Sommarresidenset i Chengde. Estland och Schweiz gjorde VM-debut i mästerskapet.

Sverige blev världsmästare efter finalseger mot Ryssland.

De åtta lagen delades in i två grupper. De tre bästa lagen i grupp A avancerade till semifinaler medan fyran i grupp A spelade playoff mot ettan i grupp B om den sista semifinalplatsen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar 
Officiell webbplats

Referenser 

2018 i Kina
Bandy i Kina
Bandysäsongen 2017/2018

Sportevenemang i Kina
2018